Il singolare del torneo di tennis Tennislife Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jurij Ščukin che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (finale)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Federico Luzzi (quarti di finale)

 Jurij Ščukin (Campione)
 Flavio Cipolla (quarti di finale)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Pablo Andújar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennislife Cup 2007